Спано — фамилия. Известные носители:
 Спано, Винсент (род. 1962) — американский актёр кино и телевидения.
 Спано, Джо (род. 1946) — американский актёр театра, кино и телевидения.
  (1803—1878) — итальянский священник, лингвист и археолог.
 Спано, Донато Антонио (ок. 1585 — после 1609) — итальянский композитор.
  (род. 1976) — американский актёр кино и телевидения.
 Спано, Роберт (род. 1961) — американский дирижёр.